Milesier bezeichnet:

 Milesier, Einwohner der antiken Stadt Milet
 eine Schule der altgriechischen Philosophie, siehe unter Vorsokratiker#Milesier
 Milesier (Irland), mythisches irisches Geschlecht 

Siehe auch
 Milesiaca (griechisch Μιλησιακά; „milesische Geschichten“) von Aristeides von Milet

en:Milesians
pt:Milesiano